Aristaios (latein. Aristaeus)  bezeichnet

 Aristaios, einen griechischen Gott
 Aristaios von Samos (auch Aristaios der Ältere), einen antiken, griechischen Mathematiker
 (2135) Aristaeus, einen Asteroid des Apollo-Typs